El término Mariquina puede referirse a:

 Mariquina, localidad de Chile.
 Mariquina, estación ubicada en la ciudad chilena homónima.
 Marikina, localidad de Filipinas.